Luz může být:

geografický pojem
 Nachal Luz, vádí v Izraeli
 Praia da Luz, oblast v západní části Algarve v Portugalsku

příjmení osob
 Kadiš Luz, izraelský politik

jiné významy
 Estádio da Luz, potugalský fotbalový stadion v Lisabonu

Související články 
 Luž
 Luž (přírodní rezervace)
 Luh

Externí odkazy